Бро́и Нода́рович Омари́ (), (род. 9 января 1981, Тбилиси, Грузия) — российский боец и фитнес-модель из курдо-езидской семьи, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге

Биография 
Омари Брои родился 9 января 1981 года в Тбилиси. В 1994 году, в возрасте 13 лет, переехал с семьёй во Владимир (Россия), где и начинал заниматься боксом под руководством ЗТР СССР и России Вадима Крылова

В 1999 году переехал в Москву. С 2000 года начал тренироваться под руководством тренера Юрия Чухнина во Владимире, затем у Марка Мельцера в Москве.

В 2011 году стал чемпион турнира Fight Nights «Бои по правилам и без» где провёл профессиональный бой. В 2012 году стал победителем турнира Race & Fight.

В октябре 2014 года Брои нокаутировал во втором раунде в бою по правилам К-1 боксёра из Дагестана, Фуада Мурадова.

Учился на факультете телевидения и радиовещания в МИТРО по специальности журналистика. Также имеет юридическое образование. Работал корреспондентом в ИТАР-ТАСС.

8 ноября 2015 года выиграл Супер Бой Вечера на Профессиональном турнире KUMITE FIGHT, где Омари встретился с французом турецкого происхождения, Саидом Асрето. Омари победил тяжёлым нокаутом уже в первом раунде.

Личная жизнь 
Является женатым человеком, супруга также езидка. В семье двое детей.

Достижения 

 Чемпион профессионального «Супер Боя» на турнире Fight Nights «Бои по правилам и без» — 2011 год
 Победитель «боя вечера» на профессиональном турнире «Race & Fight» - 2012 год
 Чемпион промоушена «Brave» по кикбоксингу - 2015 год
 Победитель рейтингового боя на турнире GFC GORILLA FIGHTING CHAMPIONSHIPS 01.05.2019
 Самый красивый и брутальный боец СНГ 2018.

Примечания

Ссылки 
 Страница ВКонтакте
 Страница в Instagram https://instagram.com/omaribroi
 
                                   
Статистика ММА поединков на сайте Tapology.com

Кикбоксеры России